Вильчента () — сельская гмина (уезд) в Польше, входит как административная единица в Браневский повят, Варминьско-Мазурское воеводство. Население — 3198 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Бардыны
 Дембень
 Карвины
 Дембины
 Гладыше
 Ксенжно
 Лавки
 Новица
 Слобиты
 Сопоты
 Спенды
 Старе-Седлиско
 Вильчента

Поселения 
 Бронки
 Хмелювка
 Гурски-Ляс
 Гуры
 Янкувко
 Кагиново
 Карпувек
 Липова
 Слобиты-Стацья
 Сосница
 Татарки

Соседние гмины 
 Гмина Годково
 Гмина Млынары
 Гмина Орнета
 Гмина Пасленк
 Гмина Плоскиня

Ссылки 

Гмины Варминьско-Мазурского воеводства